Het ATP-toernooi van Miami 2011 (met de officiële naam Sony Ericsson Open 2011) werd gespeeld van 23 maart tot en met 3 april 2011. Er werd gespeeld op hardcourtbanen in de Amerikaanse stad Miami.

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2011 trok 316.267 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Onderste helft

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft 

Miami
ATP-toernooi van Miami